Velika nagrada Francije 1929 je bila druga in zadnja neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1929. Odvijala se je 30. junija 1929 na dirkališču Circuit de la Sarthe v mestu Le Mans.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 36
|  »W. Williams«
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 37
| 4:33:01,2
| 11
|-
! 2
| 28
|  Andre Boillot
| SA des Automobiles Peugeot
| Peugeot 174S
| 37
| +1:18,8
| 8
|-
! 3
| 30
|  Caberto Conelli
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 37
| +1:26,8
| 9
|-
! 4
| 12
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 37
| +8:26,2
| 6
|-
! 5
| 10
|  Robert Sénéchal
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 37
| +25:26,6
| 5
|-
! 6
| 6
|  Robert Gauthier
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 37
| +45:37,2
| 3
|-
! NC
| 8
|  »Besaucèle«
| Privatnik
| Ballot 2LS
| 33
| +4 krogi
| 4
|-
! NC
| 34
|  Guy Bouriat
| SA des Automobiles Peugeot
| Peugeot  174S
| 32
| +5 krogov
| 10
|-
! Ods
| 16
|  »Philippe«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 30
| 
| 7
|-
! Ods
| 2
|  Raoul de Rovin
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 28
| 
| 1
|-
! Ods
| 4
|  Jean Chassagne
| Privatnik
| Ballot  RH2
| 8
| 
| 2
|-
! DNA
| 14
|  Princ Ghica-Cantacuzino
| Privatnik
| FAR
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 18
|  Jules Nandillon
| Privatnik
| Vernandi
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  André Dubonnet
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 22
|
| 
| BNC 527-SCAP
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 24
|  Edouard Brisson
| Privatnik
| Alphi CIME
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 26
|  Robert Laly
| Ets Ariès
| Ariès
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 32
| 
| Ets Ariès
| Ariès
| 
| 
| 
|}

Viri

 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929